Jacob Azafrani Beliti dit Jaco, né le  à Larache et mort le  à Ceuta, est un footballeur marocain évoluant comme défenseur dans les années 1950-1960.

Biographie

Style de joueur

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

 

Naissance à Larache
Naissance en juillet 1932
Footballeur marocain
Footballeur espagnol
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur du Grenade CF
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du Racing de Ferrol
Joueur du Limoges Football Club
Joueur du VS Chartres (football)
Entraîneur du Vélo Sport chartrain (football)
Entraîneur marocain de football
Entraîneur espagnol de football
Entraîneur de l'Albacete Balompié
Entraîneur du Real Jaén
Entraîneur de l'Asociación Deportiva Ceuta
Décès à 89 ans
Décès à Ceuta
Décès en janvier 2022